La Copa de Chipre de Fútbol 1989-90 fue la edición número 48 de dicha competición Copa de Chipre.

Primera ronda 

|}

Fase final

Final 
La final de la Copa del Chipre 1989-90 tuvo lugar el 9 de junio de 1990 en el estadio Tsirion de Limasol.

Referencias

Véase también 
 Copa de Chipre

Copa de Chipre de Fútbol
Fútbol en 1989
Fútbol en 1990
Chipre en 1989
Chipre en 1990